est une expression anglaise signifiant « cheval sauvage ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Richard Thorpe et Sidney Algier sorti en 1931 ;
 , titre anglais de , film argentin de Marcelo Piñeyro sorti en 1995 ;
 , film américain de Soleil Moon Frye et  sorti en 1998 ; 
 , film américain de Robert Duvall sorti en 2015.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique actif de 1978 à 1981 ;
 , groupe de rock américain ;
 , groupe de country américain formé en 1989.

Chanson 

 , chanson de Garth Brooks présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Rolling Stones présente sur l'album Sticky Fingers sorti le .

Album 

 , album de Smokie sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Toponyme
 Wild Horse,  village dans le comté de Cheyenne, Colorado, États-Unis

Voir aussi